Čížov steht für:

 Čížov (Naturpark), Naturpark in Tschechien

Orte in Tschechien:
 Čížov, Okres Jihlava
 Čížov (Chabeřice), Okres Kutná Hora
 Čížov (Horní Břečkov), Okres Znojmo